Инген — одна из форм имени римского военачальника Ингенуя, провозгласившего себя императором около 260 года.
 Марсилий Ингенский — философ XIV века.